Lista obiektów w Układzie Słonecznym ze względu na masę, w porządku malejącym. Lista jest niekompletna, gdyż masa wielu planetoid jest obecnie nieznana.

Kolejność obiektów jest podobna, jak na liście obiektów w Układzie Słonecznym ze względu na promień. Niektóre tylko ciała są mniejsze, ale za to cięższe od innych, większych. Dla przykładu Neptun jest masywniejszy od Urana, ale mniejszy od niego. Podobnie Merkury jest cięższy od Ganimedesa i Tytana, aczkolwiek mniejszy.

 Nota: satelity zostały oznaczone gwiazdką.

Zakres jottagrama 
Następująca lista zawiera obiekty Układu Słonecznego o masie ponad 1021 kilogramów (1 jottagram [Yg]). Nawet najlżejsze obiekty z tej listy są w przybliżeniu sferyczne.

 Znak gwiazdki (* ) oznacza satelitę.

Zakres zettagrama 
Obiekty o masie od 1018 do 1021 kg (od 1 do 1000 zettagramów [Zg]). Największe obiekty w tym przedziale, takie jak Tetyda, (1) Ceres, czy Mimas, są spłaszczonymi elipsoidami obrotowymi – dzięki ich grawitacji, podczas gdy mniej masywne ciała (na przykład Amaltea, czy Janus), są tylko w przybliżeniu sferyczne. W tabeli opisano ich kształt jako "nieregularny".

Wszystkie elipsoidalne ciała mają lekkie spłaszczenie biegunowe zależne od szybkości ich rotacji, ale charakterystyczną cechą ciał "nieregularnych" jest wyraźna różnica długości średnic równikowych mierzona w różnych kierunkach.
 Zostało zasugerowane by obiektów transneptunowych o masie poniżej 1020 kg nie umieszczać na tej liście z powodu mało dokładnych danych o ich masie.

Zakres eksagrama 
Obiekty o masie od 1015 do 1018 kg (od 1 do 1000 eksagramów [Eg]). Te obiekty nie są sferyczne.

 Tylko niebywale warte uwagi planetoidy (na przykład odwiedzone przez sondę kosmiczną, o precyzyjnie znanej masie, bardzo specyficzne) są zamieszczone w tej sekcji.

Zakres petagrama 
Obiekty o masie od 1012 do 1015 kg (od 1 do 1000 petagramów [Pg]).
Lista obejmuje kilka mniejszych, nieregularnych satelitów gazowych olbrzymów, a także największe planetoidy bliskie Ziemi. Inne obiekty bliskie Ziemi, nie będące planetoidami (na przykład komety krótkookresowe Układu Słonecznego), mają prawie zawsze masę mniejszą od 1 Pg.

Zakres teragrama 
Obiekty o masie od 109 do 1012 kg (od 1 do 1000 teragramów [Tg]).
Obecnie wszystkie te obiekty są planetoidami bliskimi Ziemi.

 Warto zanotować, że  jest lżejszy od Wielkiej Piramidy w Gizie, której masa szacowana jest na 5,9 × 109

Zakres gigagrama 
Obiekty o masie od 106 do 109 kg (od 1 do 1000 gigagramów [Gg]).
Obecnie wszystkie te obiekty są planetoidami bliskimi Ziemi.

Zobacz też 
 Lista ciał planetarnych w Układzie Słonecznym
 Lista ponumerowanych planetoid
 Definicja planety
 Mezoplaneta

Uwagi 
Wiele z podanych wartości zostało wziętych wprost z właściwych artykułów na Wikipedii. Niektóre zostały podane na podstawie Planetary Fact Sheets . Masa (20000) Waruna została oszacowana bazując na danych z  dotyczących jej gęstości i średnicy. Masa kilku większych obiektów nie jest jeszcze dokładnie znana. (24) Themis nie jest wymieniona z powodu kontrowersji na temat jego gęstości. (136199) Eris została dodana po odkryciu i wyznaczeniu orbity jej księżyca, Dysnomii.

Przypisy 

Listy ciał Układu Słonecznego